El término árabe Rahal puede referirse a:

Propiedad
 Rahal, Designa, en el contexto histórico y geográfico de al-Ándalus, a las explotaciones agrícolas de carácter familiar de menor extensión que las alquerías.
 Rahal de Nahamén, antigua propiedad rural situada en el Valle de Jalón.

Automovilismo
 Bobby Rahal, expiloto.
 Graham Rahal, piloto de automovilismo.
 Rahal Letterman Racing, equipo de automovilismo.